Testemunha (lógica matemática)
 Testemunha (matemática)
 A Testemunha — filme de 1985

Desambiguação